Электронное охлаждение — метод охлаждения пучков тяжёлых заряженных частиц в ускорителях. Метод предложен Г. И. Будкером в 1966 году и впервые продемонстрирован при охлаждении протонов в кольце НАП-М в ИЯФ СОАН СССР, в Новосибирске, в 1974 году.

Цикл работ «Метод электронного охлаждения пучков тяжёлых заряженных частиц» отмечен Государственной премией в 2001 году, (В. В. Пархомчук, Д. В. Пестриков, Р. А. Салимов, А. Н. Скринский, Б. Н. Сухина, Н. С. Диканский, И. Н. Мешков, Г. И. Будкер (посмертно)).

Принцип действия 
В отличие от лёгких электронов высоких энергий, для которых синхротронное излучение автоматически обеспечивает радиационное затухание поперечных колебаний в накопительном кольце, тяжёлые частицы практически не излучают. Идея электронного охлаждения заключается в том, чтобы на некотором участке совместить пучок «горячих» ионов с интенсивным пучком очень «холодных» электронов, следующих с точно такой же продольной скоростью. Происходит обмен температур, после чего разогревшийся электронный пучок отводится в коллектор, а ионный пучок взаимодействует на следующем обороте с новым холодным пучком электронов.

Применение 
В настоящее время установки электронного охлаждения установлены на ряде накопителей ионов:

 NICA и его бустер, ОИЯИ, Дубна, Россия — строится
 HESR, в FAIR, Дармштадт, Германия — строится

См. также 
 Стохастическое охлаждение
 Ионизационное охлаждение
 Радиационное затухание

Примечания

Литература 
 История создания электронного охлаждения, В. В. Пархомчук, «Наука из первых рук», т.46, № 4, 08.11.2012.
  An effective method of damping particle oscillations in proton and antiproton storage rings, G.I. Budker, Soviet Atomic Energy. 22 (5): 438—440.

Физика ускорителей